Закатла има више значења:

 Закатла (Кваутинчан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Закатла (Астасинга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Закатла, Тлалтоломпа (Атлавилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Закатла (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Закатла (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Закатла (Лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Закатла (Тлакилпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику